Муж — многозначное слово.

 Муж — мужчина вообще, женатый мужчина.
 Муж (Муш) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.
 «Муж» — рассказ А. П. Чехова.
 «Муж» — фильм 1957 года.

См. также